Бутрево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бутрево — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Бутрево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.